Hawkeye (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Hawkeye (superheld), een fictieve stripheld
 Hawkeye (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie gebaseerd op de stripheld
 Hawkeye (computerspel), een computerspel uit 1988
 Hawk-Eye, een in sommige sporten gebruikt computerysteem